Engelse naam voor de houtingsoort Coregonus pollan
 Zelden gebruikte Nederlandse naam voor de houtingsoort Coregonus pidschian Engels: bottom whitefish.